Mazerolles ist der vom gascognischen Wort maseròlas (von lat.: maceriolae oder maceriæ) = Ruine, Trümmer + Diminutiv -olas abgeleitete Name von

Gemeinden in Frankreich:
 Mazerolles (Charente) im Département Charente
 Mazerolles (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Mazerolles (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Mazerolles (Landes) im Département Landes
 Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Mazerolles (Vienne) im Département Vienne
mit Namenszusatz:
 Mazerolles-du-Razès im Département Aude
 Mazerolles-le-Salin im Département Doubs